Jennifer – cantante francese
 Jennifer – nome proprio di persona femminile
 Jennifer – personaggio del videogioco Rule of Rose
 Jennifer – film statunitense del 1953
 Jennifer – film statunitense del 1978
 Jennifer – film giapponese del 2004
 6249 Jennifer – asteroide del sistema solare

Pagine correlate 
Jenifer (disambigua)